En náutica el término mecha puede referirse a:
Mecha: es el alma o parte central de un palo que se compone de varias piezas en el sentido de su grueso.
Mecha: es la pieza o piezas centrales que entran en la constitución de los palos machos.
Mecha: es el rebaje que se hace en el pie del palo para encajarlo en la carlinga.
Mecha: es la espiga en que terminan los palos machos y que entra en la carlinga.
Mecha: es la cuerda que en los navíos antiguos se tenía constantemente encendida para dar fuego al cebo de los cañones.

Véase también 
Mecha del timón.

Referencias 
Cartilla práctica de construcción naval, dispuesta en forma de vocabulario (1847), p. 88 

Arboladura